Pelle Svanslös i skolan är en barnbok skriven av Gösta Knutsson som kom ut 1945. Det är den sjunde boken om Pelle Svanslös.

Källor 

Svenska barnböcker
Uppsala i skönlitteratur
Skönlitteratur 1945
Verk av Gösta Knutsson